Мейа́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Сент-Аман-Монтрон. Округ коммуны — Сент-Аман-Монтрон.

Код INSEE коммуны — 18142.

Коммуна расположена приблизительно в 240 км к югу от Парижа, в 135 км южнее Орлеана, в 35 км к югу от Буржа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 781 человек.

Администрация

Экономика 
Основу экономики составляют лесное и сельское хозяйство.

В 2007 году среди 490 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 360 были экономически активными, 130 — неактивными (показатель активности — 73,5 %, в 1999 году было 74,5 %). Из 360 активных работали 319 человек (175 мужчин и 144 женщины), безработных было 41 (18 мужчин и 23 женщины). Среди 130 неактивных 42 человека были учениками или студентами, 65 — пенсионерами, 23 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Мейан (XIII—XIV века). Исторический памятник с 1926 года
 Музей в замке
 Доменная печь (1768 год). Исторический памятник с 1991 года
 Церковь Сент-Обен (XVI век)
 Несколько домов XVI века

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер